Warcq puede referirse a: 

 Warcq, comuna francesa situada en Ardenas; o
 Warcq, comuna francesa situada en Mosa.